Johannes Boelstra (biljarter), een Nederlands biljarter
 Johannes Boelstra (politiefunctionaris), een Nederlands politiefunctionaris